Íñigo Navares (Madrid, 12 de novembro de 1998) é um ator espanhol.

Filmografia

Filmes

Séries

Atores de Madrid
Naturais de Madrid